Take Me Away (Adamski-dal)
Take Me Away (Cappella-dal)
Take Me Away (Twenty 4 Seven-dal)